Ting, un antico vaso cinese
Ting, bibita diffusa nei caraibi
Ting, antica unità amministrativa cinese
Ting, fiume cinese